Het tennis mannen enkelspel op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats van 28 juli tot en met 5 augustus. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité.

Er werd gespeeld op de banen van de All England Club, de accommodatie van het Wimbledon tennistoernooi. Na het (outdoor) tennistoernooi van 1908 is het voor de tweede keer dat de "All England Club" gastheer is van het olympisch tennistoernooi. Het is het eerste tennistoernooi op gras sinds de herintroductie van het tennis op de Spelen van 1988. Een speciale regel is dat een wedstrijd uit maximaal drie sets mag bestaan, behalve de finale: die mag uit vijf sets bestaan.

De titelhouder is de Spanjaard Rafael Nadal, die ervoor koos zijn titel niet te verdedigen omdat hij zich niet fit genoeg voelde. Door zijn afzegging kon Nadal niet de Spaanse vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Spelen.

Geplaatste spelers

ATP-punten

Verloop

Laatste 4

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4 

Mannen enkelspel